Atalaya steht für:

 Atalaya (Wachturm), Wachturm in Spanien
 Atalaya (Gattung), Gattung der Seifenbaumgewächse

Orte:
 La Atalaya (Salamanca), Gemeinde in Spanien
 Atalaya (Badajoz), Gemeinde in Spanien
 Atalaya (Gran Canaria), Stadt auf der Insel Gran Canaria, Spanien
 Atalaya (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Atalaya (Cúcuta), Stadtviertel von Cúcuta, Kolumbien
 Atalaya (Panama), Distrikt in Veraguas, Panama
 Atalaya (Cusco), Ort in der Region Cusco, Peru
 Atalaya (Ucayali), Stadt in der Region Ucayali, Peru
 Provinz Atalaya, Provinz in der Region Ucayali, Peru

Berge:
 Atalaya (La Rioja), Berg in La Rioja (spanische Region), Spanien
 Atalaya (Ibiza), Berg auf Ibiza

Inseln:
 Islote Atalaya, Insel im Palmer-Archipel, Antarktika

Siehe auch:
 Atalaia